San Giacomo (italienisch für Heiliger Jakob) ist der Name mehrerer Gemeinden in Italien:

San Giacomo degli Schiavoni, Gemeinde in der Provinz Campobasso
San Giacomo delle Segnate, Gemeinde in der Provinz Mantua
San Giacomo Filippo, Gemeinde in der Provinz Sondrio
San Giacomo Vercellese, Gemeinde in der Provinz Vercelli
Tovo San Giacomo, Gemeinde in der Provinz Savona
Zibido San Giacomo, Gemeinde in der Provinz Mailand

San Giacomo ist der Name eines Ortes in Italien:
 San Giacomo (Belgioioso), Ort in der Gemeinde Belgioioso

San Giacomo ist der Name eines Passübergangs an der italienisch-schweizerischen Grenze, siehe Passo San Giacomo

San Giacomo ist der Name zahlreicher Kirchen in Italien, darunter:
San Giacomo (Siena)
San Giacomo degli Incurabili in Rom
San Giacomo degli Spagnoli (Neapel)
San Giacomo di Rialto in Venedig

San Giacomo ist der Familienname folgender Personen:
 Laura San Giacomo (* 1962), US-amerikanische Filmschauspielerin